/  – fikcyjny olbrzymi potwór (kaijū), występujący w filmie Godzilla: Ostatnia wojna z 2004 roku.

Opis 
Monster X jest antropomorficzną kreaturą o kruczoczarnej skórze i białymi kostnopodobnymi wypustkami. Jego twarz przypomina podłużną zwierzęcą czaszkę o czerwonych ślepiach. Ma dwie mniejsze połowy czaszek na barkach oraz długi rozwidlony ogon jak u diabła. Twórca projektu, Katsuya Terada zaprojektował wizerunek Monster X-a, by dać wrażenie jest wygląda jak szkielet Keizer Ghidory. Portal Henshin!Online sugerował, że Monster X był inspirowany pracami H.R. Gigera.

Z kolei Keizer Ghidora tak jak Monster X ma to same kostnopodobne wypustki (tym razem koloru złotego z morskim odcieniem) i gładką skórę. Jednak w tej wersji zawiera elementy wyglądy Króla Ghidory. W przeciwieństwie do niego jest to czworożne stworzenie, jego skóra jest kruczoczarna i gładka, a skrzydła mniejsze. Środkowa szyja Keizera Ghidory jest znacznie dłuższa od pozostałych i każda z głów ma inne układ rogów i kolców. Keizer Ghidorah posiada także dwa biczowate ogony.

Możliwe, że nazwa Monster X jest odniesieniem do Monster Zero alternatywnej nazwy Króla Ghidory, zaś „X” w jego imieniu może pochodzić z japońskiego imienia Xilienów – „X Aliens”. Nazwa Keizer Ghidorah pochodzi od niemieckiego słowa Kaiser, oznaczającego cesarza i Ghidorah pochodzącego z bezpośredniej nazwy Króla Ghidory. Nazwa „cesarza” została wybrana w odniesieniu do pozycji Keizer Ghidora jako będącego wyższego w hierarchii Ghidor.

W przeciwieństwie do innych potworów kontrolowanych przez Xilienów, Monster X / Keizer Ghidora pokazuje prawdziwe zło i czerpanie przyjemności z zadawaniu bólu w swojej walce z Godzillą. Zła wola Monster X-a jest dalej demonstrowana, gdy kontynuuje bitwę nawet po pokonaniu Gigana i Xilienów i odcięciu kontroli nad umysłem, jaką Xilienowie mieli nad nim.

Jest jedynym nowym potworem z Godzilla: Ostatnia wojna.

Historia

Godzilla: Ostatnia wojna

Monster X 
Gdy Xilieni pojawili się na Ziemi, twierdzili że przybyli w pokoju, czego dowodem jest eliminacja potworów. Poinformowali, że niedługo w Ziemię uderzy wędrująca planeta Gorath i dlatego Ziemianie muszą skupić swoje siły. Jednak grupka Ziemian nie ufała nowym ziemskim sojusznikom i wykazała, że zaprezentowane nagrania Goratha to iluzja. Wkrótce okazało, że to Xilieni stali za atakami potworów jako część planów podbicia Ziemi.

Jednak Gorath faktycznie nadciągał w kierunku Ziemi i był planowany jako plan awaryjny Xilienów, gdyby ich plan podbicia Ziemi zawiódł z powodu Godzilli. Gdy Godzilla pokonał wszystkie potwory kontrolowane przez Xilienów i dotarł do Tokio wyczuł spadającego Goratha, zaatakował go swym termonuklearnym promieniem celem zniszczenia. W wyniku eksplozji Tokio zostało całkowicie zrównane z ziemią. W nieba powoli opadał Monster X ujawniając się Godzilli. Nie wiadomo czy Xilieni sami go utworzyli czy po prostu go odkryli. Monster X miał przewagę nad Godzillą, nawet zanim przybył zmodyfikowany Gigan jako jego pomagier. Godzilla zyskał przewagę, gdy na pomoc przybyła Mothra i zniszczyła Gigana. Po zniszczeniu statku-matki Xilienów Monster X przekształcił się w Keizer Ghidorę.

Keizer Ghidora 
Po transformacji Keizer Ghidora okazał jeszcze silniejszym przeciwnikiem dla Godzilli. Jego trzy antygrawitacyjne promienie przedarły się do Godzilli i powaliły go na ziemię. Chcąc szybko zakończyć walkę lewitował Godzillę wysoko w powietrze, używając swoich niszczących antygrawitacyjnych promieni. Na ogromnej wysokości Keizer Ghidora upuścił Godzillę na ziemię, a następnie zatopił się w nim zęby. Bestia zaczęła wchłaniać siłę życiową ze swojej nieruchomej ofiary. Wyglądało na to, że Keizer Ghidorah wkrótce stanie się nowym Królem Potworów. Jednak Gotengo wystrzelił w Godzillę promień, która była mocą całą Kaisera, zrodzonej na milion lat potężnej krzyżówki Xiliena i Ziemianina, którą był żołnierz Sił Obrony Ziemi (oryg. Earth Defense Force) – chorąży Ozaki.  Dzięki tej mocy Godzilla był w stanie odzyskać energię w całym ciele, uwalniając z mocnego uścisku Keizera Ghidory. Ożywiony Godzilla wystrzelił swój termonuklearny promień na środkową głowę Keisera Ghidoraha, powodując jej wybuch. Po zniszczeniu kolejnej głowy Keizer Ghidora został wyrzucony przez Godzillę w powietrze. Godzilla posłał swój silniejszy termonuklearny promień w Keizer Ghidorę. Nieruchome ciało wleciało daleko w atmosferę i wybuchło na milion kawałków. Godzilla ryknął ze zwycięstwa, tym samym kładząc kres inwazji Xilienów i ostateczne zwycięstwo Ziemian.

Tōhō trzymało w tajemnicy prawdziwą tożsamość Monster X-a i używało kryptonimu Monster X-II, jednak część informacji ujawnił serwis internetowy Henshin!Online.

Komiksy 
Monster X / Keizer Ghidora pojawił się w komiksach wydanych przez IDW Publishing – Godzilla: Ongoing #8-13 (2013) i Godzilla: Rage Across Time #5 (2016). Według nich jest prawdopodobnie gatunkiem spokrewnionym z Królem Ghidorą.

W komiksie Godzilla: Ongoing Monster X pojawił wraz Kosmogodzillą, Giganem i Hedorą jako potwory z kosmosu przybyłe na Ziemię. Pojawił się w Nowym Jorku i stoczył zwycięską walkę z Mothrą. Wtedy przybyli łowcy potworów – Chauncey Boxer, Harrison i Asuka Hikari w Kiryu wraz z Kumongą. Monster X toczył bitwę z Kiryu i Kumongą, zaś gdy pojawili się Kosmogodzilla i Godzilla przetransformował się w Keizer Ghidorę. W tej postaci walczył z Godzillą do momentu, gdy nie pojawił się Rodan i zdekapitował jednej z jego głów. Z pomocą Rodana Godzilla ostatecznie zabił Keizer Ghidorę.

W komiksie w Godzilla: Rage Across Time #5 Keizer Ghidora przybył w meteorze na Ziemię w późnej kredzie i pokonał wiele z ziemskich potworów. Keizer Ghidorah przekształcił się w Monster X-a, aby walczyć z Anguirusem i Godzillą. Został prawie pokonany przez Godzillę, którego zrzucił do wulkanu.

Przypisy 

Kaijū
Postacie z filmów o Godzilli
Fikcyjne potwory
Kosmici